Bethesda (« la maison de la grâce » en hébreu) désigne à l'origine la piscine de Bethesda, à Jérusalem, mentionnée dans le Nouveau Testament. Ce nom peut aussi se rapporter à :

Toponyme

États-Unis 
 
 
 
 Bethesda (Caroline du Sud)
 Bethesda (Delaware)
 
 
 
 Bethesda (Kentucky)
 Bethesda (Maryland)
 Bethesda (Mississippi)
 Bethesda (Ohio)
 
 
 
 
 la fontaine Bethesda, à , à New York

Canada 
 Bethesda, Ontario (Comté de Prince Edward) 
 Bethesda, Ontario (Comté de Simcoe) : quartier d’Innisfil

Pays de Galles

Divers 
  est une compagnie américaine de jeux vidéo.
 , entreprise de développement, filiale de l’éditeur ci-dessus ;
 Le système de Bethesda sert à la classification des frottis de dépistage du cancer du col utérin.

Homonymie